Als Fichtenbock werden verschiedene Käferarten aus der Familie der Bockkäfer bezeichnet:

der Schwarze Fichtenbock oder Einfarbige Langhornbock (Monochamus sutor)
der Waldgebirgs-Langhornbock oder Samtfleckiger Fichtenbock (Monochamus saltuarius)
der Gemeine Fichtensplintbock (Tetropium castaneum)